

Anno 
 280 o 280 a.C.

Matematica 
 280 (numero)